Meža steht für:
 Meža, slowenisch für Mieß, rechter Nebenfluss der Drau in Kärnten und Slowenien
  Tina Meža (* 1994), slowenische Schwimmerin und Olympiateilnehmerin 2010 

Siehe auch:
 Meza
 Mescha (Begriffsklärung)